

Населені пункти та їхні частини

 Дембув — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Дубів (Дембув) — село в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембув — частина села Руда-Міліцька в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембув — частина села Новий Фольварк у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки